Oleksandr Tkatschenko (ukrainisch Олександр Ткаченко) ist der Name folgender Personen:

* Oleksandr Tkatschenko (Politiker) (* 1939), ukrainischer Politiker
 Oleksandr Tkatschenko (Fußballspieler) (* 1947), ukrainischer Fußballspieler 
 Oleksandr Tkatschenko (Ruderer) (1960–2015), ukrainischer Ruderer 
 Oleksandr Tkatschenko (Journalist) (* 1966), ukrainischer Journalist, Fernsehproduzent und Mediendirektor

Siehe auch:
 Alexander Tkatschenko